Il doppio del torneo di tennis Santos Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cristian Araya e Pedro Rebolledo che hanno battuto in finale David Macpherson e Gerardo Mirad 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Borja Uribe-Quintana (semifinali)
 César Kist /  Ivan Kley (quarti di finale)

 David Macpherson /  Gerardo Mirad (finale)
 Givaldo Barbosa /  Ricardo Camargo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santos Challenger 1989